Dope (englisch) bezeichnet:
 Bezeichnung für illegale Drogen im Allgemeinen
 Dope (Band), eine Alternative-Metal-Band aus New York
 dope-cycles, eine deutsche Mountainbike-Marke
 Dope (Film), einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 2015
 Dope (Fernsehserie), eine US-amerikanische Serie aus dem Jahr 2017

Dope ist der Künstlername folgender Personen:

 Edsel Dope (eigentlich Brian Charles Ebejer; * 1974), US-amerikanischer Sänger und Songwriter der Band Dope
 Kenny Dope (eigentlich Carl Kenneth Gonzalez; * 1970), US-amerikanischer DJ und Musikproduzent